De Serie B 2009/10 was de 78ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse competitievoetbal. US Lecce werd kampioen, met één punt voorsprong op AC Cesena, dat eveneens promoveerde naar de Serie A.

Het seizoen begon op 21 augustus 2009 en eindigde op 30 mei 2010, waarna de play-offs promotie en degradatie begonnen. In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1146 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,48 doelpunt per wedstrijd.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Torino
| RD1-team02 = US Sassuolo 
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 2
| RD1-score02secondleg = 1

| RD1-team03 = AS Cittadella
| RD1-team04 = Brescia 
| RD1-score03firstleg = 0
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 1
| RD1-score04secondleg = 2

| RD2-team01 = Torino 
| RD2-team02 = 'Brescia
| RD2-score01firstleg = 0
| RD2-score02firstleg = 0
| RD2-score01secondleg = 1
| RD2-score02secondleg = 2
}}Brescia promoveert en komt in het seizoen 2010/11 voor het eerst sinds 2005 weer uit in de Serie A.DegradatiePadova weet zich te handhaven in de Serie B, US Triestina degradeert naar de Lega Pro Prima Divisione.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

US Lecce

Bijgaand een overzicht van de spelers van US Lecce, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Luigi De Canio kampioen werden in de Serie B en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A 2010/11.

Zie ook
Serie A 2009/10
Coppa Italia 2009/10

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2009/10